Il doppio del BMW Malaysian Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo sono Dinara Safina e Galina Voskoboeva, ma hanno deciso di non partecipare al torneo. Il titolo è stato vinto dalla coppia Chang Kai-chen e Chuang Chia-jung che con il punteggio di 7-5, 6-4 si sono imposte su Chan Hao-ching e Rika Fujiwara.

Teste di serie

 Casey Dellacqua /  Jarmila Gajdošová (semifinale)
 Petra Martić /  Kristina Mladenovic (primo turno) 

 Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara (finale) 
 Shūko Aoyama /  Chan Chin-wei (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BMW Malaysian Open 2012
WTA Tour 2012